Crash test - Testes de impacto automotivo realizados pela EuroNcap e NHTSA
 Crash (economia) - Um termo usado nas bolsas de valores
 Travamento (informática) - quando o sistema operativo se encontra bloqueado; crash informático
 Prato de ataque (Crash cymbal) - um instrumento musical de percussão
 Crash Bandicoot -  série de jogos eletrônicos
 Crash Bandicoot (personagem) - personagem principal da série
C.R.A.S.H. - organização policial de Los Angeles, Califórnia

Música
 Crash (álbum de Dave Matthews Band)
 Crash (álbum de Decyfer Down)
 Crash (canção) - de Gwen Stefani
Crash (álbum de Charli XCX)

Cinema e televisão 
 Crash (1996), filme com James Spader e Holly Hunter
 Crash (2004), filme com Sandra Bullock e Matt Dillon
 Crash (The Good Wife), episódio